Heather Watson era la campionessa in carica dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma è stata sconfitta nel secondo turno da Chloé Paquet.

In finale Valentini Grammatikopoulou ha sconfitto Lucia Bronzetti con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Madison Brengle (quarti di finale)
  Lucia Bronzetti (finale)
  Claire Liu (primo turno)
  Wang Xinyu (secondo turno)

 Rebecca Peterson (semifinale) 
 Rebecca Marino (primo turno) 
 Misaki Doi (primo turno) 
 Elisabetta Cocciaretto (primo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Cadence Brace (secondo turno)

 Marina Stakusic (primo turno) 
 Carol Zhao (primo turno)

Special exempt 

  Coco Vandeweghe (secondo turno)

Qualificate 

  Valentini Grammatikopoulou (Campionessa)
  Catherine Harrison (secondo turno, ritirata)

 
  Priscilla Hon (secondo turno) 
  Yuriko Miyazaki (primo turno)

Lucky loser 

  Kurumi Nara (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Vancouver Open 2022